Ди́лан Ка́рлсон (; род. 12 марта 1968, Сиэтл, штат Вашингтон, США) — американский музыкант, наиболее известный как лидер и единственный постоянный участник группы Earth.

Биография 
Родился в семье сотрудника Министерства обороны США; семья часто переезжала с места на место. В 15 лет решил стать рок-музыкантом под влиянием таких групп, как Molly Hatchet, AC/DC и Black Sabbath. Кроме перечисленных, на творчество Карлсона оказали такие музыканты, как Ла Монте Янг и Терри Райли. В 1989 году создал группу Earth; тогда же начал сотрудничать с Куртом Кобейном. Известен как человек, купивший ружьё, которое Кобейн использовал для совершения самоубийства.

Примечания

Ссылки 
 Thrones and Dominions.com — Официальный сайт
 Группа Earth на MySpace.com

Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века
Гитаристы США
Хеви-метал-гитаристы США
Экспериментальные гитаристы
Гранж-музыканты
Музыканты инди-рока
Исполнители Sub Pop
Музыканты из Сиэтла